Stripped (dt. entkleidet) ist der Name mehrerer Musik-Alben: 

 ein Album von The Rolling Stones, siehe Stripped (Rolling-Stones-Album)
 ein Album von Christina Aguilera, siehe Stripped (Christina-Aguilera-Album)
 ein Lied von Depeche Mode, siehe Stripped (Lied)
 ein Film von Mark LaFleur, J.M.R. Luna, siehe Stripped (Film)